De zoetwaterspons is een sponssoort in de taxonomische indeling van de gewone sponzen (Demospongiae). Het lichaam van de spons bestaat uit kiezelnaalden en sponginevezels, en is in staat om veel water op te nemen.

De spons komt uit het geslacht Spongilla en behoort tot de familie Spongillidae. De zoetwaterspons werd in 1759 voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Linnaeus.

Zoetwaterspons